Моймир:
 Моймир I — первый исторически достоверный князь Моравского княжества (около 818—846)
 Моймир II — последний правитель Моравской державы (894—907)

См. также 
 Мой мир@Mail.ru